Вильямалеа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла.  Занимает площадь 127,99 км². Население — 4024 человека (на 2010 год).

В муниципалитет входит посёлок Тамайо.

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете